O Desafio Internacional de Tênis de 1914 foi a 13ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como os Estados Unidos venceu no ano anterior, o desafio voltou ao país, onde não ocorria desde 1903. A competição teve a estreia do time da Austrália, herdeira dos resultados da equipe da Australásia de Copa Davis, que venceu os Estados Unidos no West Side Tennis Club, em Nova Iorque.

Disputas

Grupo Mundial

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1914
1914 no desporto